Bot se poate referi la:

 Bot
  - agent software care îndeplinește rapid sarcini simple și repetitive.
 Bot (Tarragona)
 Bot (budist)
 Octavian Bot